Leif Mortensen, calciatore
Leif Mortensen, ciclista